Алаалатоа:
 Алаалатоа, Аллан (род. 1994 года) — австралийский регбист.
 Алаалатоа, Вили (род. 1962) — самоанский регбист.
 Алаалатоа, Майкл (род. 1991) — австралийский регбист.